Chiclana kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Chiclana (udde i Antarktis),

Spanien 

 Chiclana de Segura (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Chiclana de la Frontera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar